Gai Fulcini (Caius Fulcinius), ambaixador romà.
 Fulcini Prisc (Fulcinius Priscus), jurista romà.